Myślina – wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Dobrodzień
 Myślina – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim
 Myślina – rzeka, prawy dopływ Małej Panwi

Linki zewnętrzne